Туніська професійна ліга 1 2014—2015 — 60-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 16 клубів. Чемпіонат проходив з 12 вересня  року по 2 червня  року. Переможцем став «Етуаль дю Сахель».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2014 у футболі
2015 у футболі